Eurovision Song Contest 2000 arrangerades i Stockholm av Sveriges Television, i och med att Charlotte Nilsson året före hade vunnit med sången "Take Me to Your Heaven". Detta var fjärde gången Sverige stod som värd för tävlingen och de tidigare gångerna var 1975, 1985 och 1992. Tävlingen sändes från Globen i Stockholm den 13 maj 2000 och programledare var Kattis Ahlström och Anders Lundin.

Tävlingsförlopp

Programinledning och bakgrund
Inledningen av programmet var spektakulär, där publiken på drygt 14 000 personer gick från att sitta tysta och stilla, tills signalen "Welcome Europe" lät dem hoppa upp ur sätena och jubla för full hals. Därefter gjorde programledarparet entré. Denna entré hade inte visats under generalrepetitionen, utan ändrades i sista stund efter en idé från Eva Hamilton och Sam Nilsson. 

Varje bidrag presenterades med ett videovykort från olika delar av Stockholm som hade någon anknytning till respektive land. Undantaget är det svenska vykortet, som hade filmats i Expo 2000 i Hannover, Tyskland. Där en man kommer ut ur en gondolhiss och går till den svenska paviljongen som är under uppbyggnad. Han har en mobil-tv med sig och tittar på Eurovision Song Contest från Stockholm med byggnadsarbetarna.

Alla länder gav sina röster genom telefonomröstning, med undantag för Makedonien, Rumänien, Ryssland och Turkiet som hade juryomröstning. På grund av en svår olycka i Nederländerna hade sändningen av programmet där avbrutits halvvägs igenom och någon telefonomröstning kunde därmed inte genomföras där heller. Istället fick den så kallade reservjuryns röster användas där.

I Kroatien och Malta användes en 50-50-kombination av telefon- och juryröstning.

Framföranden
Israel var först ut och de representerades av gruppen Ping Pong och deras "Be Happy<2; ett politiskt laddat bidrag med en önskan om fred mellan Israel och Syrien. Artisterna viftade med båda ländernas flaggor i slutet av sången.

Nederländerna representerades av Linda Wagenmakers som sjöng No Goodbyes. Under låtens långsammare intro bar hon en gigantisk tältliknande klänning med huva. När tempot ökade vid första refrängen slet hon av sig klänningen och under den gömde sig två manliga dansare. Under resten av framträdandet bar hon en kort glittrande klänning. Bidraget slutade på 13:e plats.

Lettland debuterade i tävlingen med en av landets populäraste grupper Brainstorm. De framförde poplåten "My Star", som blev väl emottagen av publiken på plats i Globen.

Bland de bidrag som förutspåddes få bra placeringar nämndes Island, Norge och Estland. Däremot var det få som talade om Danmark.

Omröstning och resultat 
Danmark tog hem segern med bred marginal då Olsen Brothers framförde Fly on the Wings of Love. Bröderna hade tidigare försökt vinna den danska uttagningen flera gånger utan att lyckas.

På grund av Fyrverkeriolyckan i Enschede i Nederländerna genomförde landet ingen telefonomröstning. Landets poäng gavs istället ifrån en jury.

Den brittiska TV-profilen Terry Wogan förutspådde att Belgiens bidrag "Envie de Vivre" skulle bli poänglöst, vilket nästan också inträffade. Landet kom sist, men fick två poäng från Makedonien.

Omröstningen blev inte särskilt spännande detta år. Danmark tog ledningen direkt efter första omröstningen och drygade ut ledningen successivt och ledde ända fram till tävlingens slut, med 40 poäng före Ryssland som kom tvåa.

Tävlingen var det första Eurovision Song Contest som kunde ses via internet.

Efter omröstningen stod följande resultat klart:

Fullständiga röstsiffror

Karta

Se även 
 Eurovision Song Contest 1999

Källor

Externa länkar 

 Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
2000 i Sverige